Dinnington (Somerset), een plaats in het Engelse graafschap Somerset
 Dinnington (South Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap South Yorkshire